Höllrigl bezeichnet:

 Buchhandlung Höllrigl, älteste österreichische Buchhandlung

Höllrigl ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Höllrigl (1922–2005), deutscher Politiker
 Klaus Höllrigl (* 1980), deutscher Biathlet

Siehe auch:
 Höllriegel